Чумаковский сельский совет () — входит в состав
Днепровского района Днепропетровской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Чумаки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Чумаки
 с. Виноградное
 пос. Заря
 с. Маевка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Долина
 с. Карла Либкнехта

Примечания

Ссылки 
 Чумаковский сельский совет (Днепровский район)